«Одна́жды в Кита́е» (,  — Хуан Фэйхун) — художественный фильм режиссёра Цуй Харка о народном герое Китая Хуане Фэйхуне. Первый из .

Сюжет 
В конце XIX века Китай находится под влиянием иностранцев. Китайцы недовольны засильем иностранной моды, однако есть и такие, кому европейский и американский образ жизни пришёлся по душе. Иностранные и китайские агитаторы зазывают людей в Америку, где, по их рассказам, в огромных количествах добывается золото. В действительности доверчивых китайцев, позарившихся на лёгкую наживу, продают в рабство.

Уважаемый врач и мастер ушу Вон Фэйхун испытывает печаль в связи со стремительным изменением Китая по западному образцу и чрезмерным влиянием иностранцев, но в противостояние с властями и иностранцами, в отличие от своих более горячих учеников, предпочитает не вступать, поскольку это может привести к закрытию его школы боевых искусств.

Однако, когда похищенной оказывается Тринадцатая тётя (кузина И) — дальняя родственница и возлюбленная мастера Вона, он вступает в открытую схватку с похитителями, из которой выходит победителем, так как против Вон Фэйхуна бессильны не только козни врагов, но и их оружие.

В ролях

Съёмочная группа 
 Компания: Golden Harvest, 
 Продюсер: Рэймонд Чоу, Цуй Харк (исполнительный)
 Режиссёр: Цуй Харк
 Сценарист: Цуй Харк, , Эдвард Лён, Эльза Тан
 Ассистент режиссёра: Лау Кайкён, Кон Хойва, Полли Кам, Лоу Поусань
 Постановка боевых сцен: , Юнь Сёньи, 
 Художник: , Лау Маньхун
 Монтаж: Марко Мак
 Грим: Мань Ёньлин, Пхунь Маньва, Лай Капик
 Оператор: Дэвид Чун, Билл Вон, , Арди Лам, Винго Чань, Уилсон Чань
 Композитор: Чау Камвин,  (ориг. музыка), Ромео Диаз

Награды и премии 
11-я церемония награждения Hong Kong Film Awards

11-й кинофестиваль Golden Horse (1991)

Примечания

Ссылки 
 Официальный трейлер  на YouTube
   
 «Однажды в Китае»  на сайте Hong Kong Movie DataBase

Фильмы-драмы Гонконга
Фильмы-боевики Гонконга
Фильмы Цуй Харка
Фильмы на кантонском языке
Фильмы Golden Harvest Company
Приключенческие фильмы Гонконга
Исторические фильмы Гонконга
Однажды в Китае